Hårdhed kan måles på forskellig måde, alt efter materiale og sammenhæng:

Hårdhed (metal).
Mohs' skala, der angiver mineralers hårdhed.
Hårdhed (vand).